

Patronyme 

famille
 famille L'Épine, famille d'organiers français active dans le Midi de la France au  ;

personnalités
 Ernest L'Épine (1826-1893), écrivain et dramaturge français ;
 Louis L'Épine (1848-1921), sculpteur français.

Toponyme 

 L'Épine, commune française, dans les Hautes-Alpes ;
 L'Épine, commune française, dans la Marne ;
 L'Épine, commune française, en Vendée.

Voir aussi  
 L'Épine-aux-Bois, commune française, dans l'Aisne
 Chaîne de l'Épine, chaînon montagneux du massif du Jura